Nesta lista estão relacionados as 317 comunas do departamento francês de Allier; que pertencem a Região Administrativa da França Auvergne-Rhône-Alpes, que é composta pelos Arrondissement: Montluçon, Moulins e Vichy; que por sua vez estão subdivididos em 19 Cantões: Bellerive-sur-Allier, Bourbon-l'Archambault, Commentry, Cusset, Dompierre-sur-Besbre, Gannat, Huriel, Lapalisse, Montluçon-1, Montluçon-2, Montluçon-3, Montluçon-4, Moulins-1, Moulins-2, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Souvigny, Vichy-1, Vichy-2 e Yzeure.

(CAML) Communauté d'agglomération de Montluçon, criada em 2001.
(CAMO) Communauté d'agglomération de Moulins, criada em 2001. 
(CAV)  Communauté d'agglomération de Vichy, criada em 2001.
1 de janeiro de 2016, as comunas de Maillet, Givarlais e Louroux-Hodement se fundem para formar a nova comuna de Haut-Bocage
1 de janeiro de 2017, as comunas de Meaulne e Vitray se fundem para formar a nova comuna de Meaulne-Vitray

|}

Allier